Prima battaglia di Bull Run (21 luglio 1861) – fra l'esercito confederato di P.G.T. Beauregard e quello unionista di I. McDowell.
 Seconda battaglia di Bull Run (28-30 agosto 1862) – tra l'esercito confederato di R.E. Lee e quello unionista di J. Pope.